Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl švýcarský tenista Stan Wawrinka.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Wawrinka, jenž ve finále zdolal slovinského kvalifikanta Aljaže Bedeneho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Wawrinka vyhrál čennajský turnaj potřetí za předešlých pět let. Slovinec Bedene figuroval až na 156. místě žebříčku ATP a do hlavní soutěže postoupil po zvládnutí tříkolové kvalifikace. V semifinále se ocitl na prahu vyřazení, když odvrátil čtyři mečboly Roberta Bautisty Aguta. Ve svém premiérovém finále na okruhu ATP však ztratil uprostřed obou sad jedno podání, které Švýcarovi stačilo k zisku titulu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Stan Wawrinka (vítěz)
 Feliciano López (2. kolo)
 Roberto Bautista Agut (semifinále)
 David Goffin (semifinále)
 Guillermo García-López (čtvrtfinále)
 Lu Jan-sun (čtvrtfinále)
 Marcel Granollers (1. kolo, skreč)
 Gilles Müller ''(čtvrtfinále)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= D Goffin
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-s Lu
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= S Devvarman
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A González
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Gojowczyk
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Falla
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= G García-López
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Donskoj
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= R Ramanathan
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= T Ito
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Lacko
| RD1-score13-1=60
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= A Bedene
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J-s Lu
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Gojowczyk
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= G García-López
| RD2-score05-1=61
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= T Ito
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= A Bedene
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2='''6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= F López
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= J-s Lu
| RD3-score01-1=67
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2015
ATP World Tour 2015